Валенти́н Я́ковлев:
 Яковлев, Валентин Алексеевич (род. 1942) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Яковлев, Валентин Андреевич (известен под фамилией Урташ; 1924—1973) — чувашский поэт и прозаик, переводчик.
 Яковлев, Валентин Николаевич (1892—1918) — российский политический деятель, большевик.